Haritonov ali Haritonova [haritónov/haritónova] imata več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti (rusko Харито́нов/Харито́нова).

 Aleksander Jevgenjevič Haritonov
 Aleksander Jevgenjevič Haritonov (rojen 1951), ruski arhitekt.
 Aleksander Jevgenjevič Haritonov (rojen 1976), ruski hokejist.
 Aleksander Nikolajevič Haritonov (rojen 1983), ruski nogometaš.
 Aleksander Vasiljevič Haritonov (1932 - 1993), ruski slikar.
 Andrej Igorjevič Haritonov (rojen 1959), ruski gledališki in filmski igralec, režiser in scenarist.
 Dimitrij Ivanovič Haritonov (? - 1947), ruski filmski producent in skrbnik.
 Fjodor Mihajlovič Haritonov (1899 - 1943), ruski vojskovodja in general.
 Jevgenij Mihajlovič Haritonov (rojen 1946), nekdanji guverner Krasnodarskega kraja.
 Jevgenij Vladimirovič Haritonov (1941 - 1981), ruski pesnik, pripovednik, dramatik in režiser.
 Leonid Vladimirovič Haritonov (1930 - 1987), ruski gledališki in filmski igralec.
 Nikolaj Mihajlovič Haritonov (rojen 1948), ruski politik in odposlanec Državne dume Rusije.
 Nikolaj Vasiljevič Haritonov (1920 - 1988), ruski častnik, vojaški pilot in letalski as.
 Peter Timofejevič Haritonov (1916 - 1987), ruski vojaški pilot, častnik, komunist, komsomolec, letalski as in heroj Sovjetske zveze.
 Sergej Fjodorovič Haritonov
 Sergej Fjodorovič Haritonov (1897 - 1992), ruski gozdni delavec.
 Sergej Fjodorovič Haritonov (1905 - 1992), ruski železničar.
 Vasilij Nikolajevič Haritonov (rojen 1922), ruski častnik, vojaški pilot, letalski as in heroj Sovjetske zveze.
 Vladimir Gavrilovič Haritonov (1920 - 1981), ruski pesnik.
 Vladimir Leonidovič Haritonov, ruski matematik.
 Vladimir Mihajlovič Haritonov (rojen 1919), ruski častnik, vojaški pilot in letalski as.
 Mihail Petrovič Haritonov, sovjetski general
 Andrej Aleksandrovič Haritonov, sovjetski general

Glej tudi 

 Hariton